Business as usual steht für:

 Sprichwort, siehe Liste geflügelter Worte/B#Business as usual
 Business as Usual (Album), Album der Band Men At Work